Achaios (griechisch Αχαιός) ist der Name folgender Personen:
 Achaios, eponymer Heros der Achaier
 Achaios aus Eretria (5. Jh. v. Chr.), Tragödiendichter
 Achaios aus Syrakus, Tragödiendichter aus Syrakus
 Achaios der Ältere (4./3. Jh. v. Chr.), Schwiegervater des Attalos I. und des Antiochos II.
 Achaios der Jüngere († 213 v. Chr.), Enkel von Achaios dem Älteren, König von Kleinasien